Příjmení Benák nosí více významných osobností:

 František Benák (1886–???) – český středoškolský profesor a socialista
 Jaroslav Benák (* 1962) – československý hokejový obránce
 Václav Benák (* 1978) – český hokejový obránce